Adlerz ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Adlerz (1892–1975), schwedischer Wasserspringer
 Märta Adlerz (1897–1979), schwedische Wasserspringerin